Швейниц () — многозначное понятие.

Топонимика 
 Свидница, бывший Швейниц — село в Зелёногурском повяте Любушского воеводства Польши.
 Швайниц () — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Тргове-Свини, бывший «Швейниц в Богемии» () — город и муниципалитет в Южной Чехии.
  — река в Чехии и Германии.

См. также 
 Свидница, бывший Швейдниц () — город в Нижнесилезском воеводстве Польши.

Люди 
 Швейниц, Ганс Лотар (1822—1901) — прусский военачальник и дипломат.
 Швейниц, Льюис Дэвид (1780—1834) — американский ботаник и миколог германского происхождения.
 Швейниц, Рудольф (1839—1896) — немецкий скульптор.